

Codici 
 ORD  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale O'Hare, Chicago (Illinois), Stati Uniti

Geografia 
 Ord  – capoluogo della Contea di Valley, Nebraska (Stati Uniti d'America)
 Ord  – parrocchia civile nel Northumberland, Inghilterra

Personaggi immaginari 
 Ord  – personaggio della serie animata Draghi e draghetti
 Ord  – personaggio dei fumetti Marvel Comics